Guru Guru puede referirse a:

 Guru Guru, personaje de The Legend of Zelda.
 Guru Guru, banda de rock progresivo alemana de los años 60.
 Guru Guru (Francisco Ossa, 1984-1990; Claudio Moreno, 1991-actualidad): personaje de televisión aparecido en El mundo del profesor Rossa y programas derivados.